Kosinsky (masculin), Kosinskaya (féminin) ou Kosinskoye (neutre) peut faire référence à :
 Vladimir Kosinsky (1945-2011), un nageur soviétique, médaillé olympique
 District de Kosinsky, un district du Krai de Perm en Russie
 Kosinsky (ou Kosinskaya, Kosinskoye), nom de plusieurs localités rurales de Russie